Robert Holmes peut désigner :

 Robert Holmes (1622-1692), amiral anglais ;
 Robert Holmes (1867-1955), footballeur anglais ;
 Robert Holmes (1926-1986), scénariste britannique ;
 Robert E. Holmes Jr. (né en 1956), astronome amateur américain.